Новозаводская улица (до 11 июля 1958 года — Улица Первомайский посёлок и Почтовая улица) — улица в Западном административном округе Москвы. Располагается на месте существовавшего на этом месте села Покровское-Фили.

Происхождение названия 
Названа 11 июля 1958 года Решением Исполнительного комитета Московского городского Совета депутатов трудящихся № 40/11 путем переименования Почтовой улицы и улицы Первомайский посёлок «(от путей Калининской ж. д. до Фильского шоссе)» в связи с промышленным развитием прилегающего района.

Описание 
Улица по своей сути тупиковая — начинается от железнодорожной станции «Фили» Белорусского направления МЖД и заканчивается у берега Москвы реки напротив Нижних Мневников.

В своём начале имеет подземный переход под железнодорожными путями Белорусской железной дороги, что позволяет выйти на улицу 1812 года и по ней к Бородинской панораме и Кутузовскому проспекту.

Улица недалеко от церкви Покрова в Филях пересекает Большую Филевскую улицу. В самом начале к Новозаводской улице слева примыкает Багратионовский проезд. После перекрестка с Большой Филёвской улицей — справа примыкает Береговой проезд, а слева — Физкультурный проезд и улица Барклая. Начиная от Берегового проезда и до самого конца по правой стороне идет территория завода им. Хруничева. После пересечения с улицей Барклая по левой стороне идёт территория Филёвского парка.

Примечательные здания и сооружения

чётная сторона 
 № 6 — Церковь Покрова в Филях
№ 8/8 к. 5 — жилой четырёхэтажный дом П-образной формы в плане, построенный в 1929 году в стиле конструктивизма, жилого массива посёлок Первомайский
№ 8/8 к. 6 — жилой четырёхэтажный дом П-образной формы в плане, построенный в 1930 году в стиле конструктивизма, жилого массива посёлок Первомайский
 № 12/11 — фабрика-кухня посёлка Первомайский при Заводе №22, состоящее из нескольких объёмов, один из которых — остеклённый цилиндр, построено 6 апреля 1932 года (вторая фабрика-кухня, построенная в Москве). Для украшения интерьеров монументальные росписи выполняла бригада художников: А.А. Дейнека (пано «Гражданская авиация» («Комсомол и авиация»)), Ф.В. Антонов, П.В. Вильямс, Г.Г. Нисский, С.Я. Адливанкин, В.Г. Одинцов. В настоящий момент внутри располагается Комбинат питания ГКНПЦ им. М.В. Хруничева «Космос»
 № 14/2 — Клиника Космического Государственного Центра
 № 18 — Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева. Около здания установлен памятник М. В. Хруничеву (скульптор М. С. Алещенко, архитектор М. Д. Наседкин).
 № 18 — Техникум Космического Машиностроения
 № 18А — Экологический центр ГКНПЦ им. М. В. Хруничева.
 № 22 — Бизнес-отель**** «Протон»

нечётная сторона 
 № 11/5 — Федеральная таможенная служба (ФТС России) — бывшее Московское суворовское военное училище
№ 13 — жилой четырёхэтажный дом I-образной формы в плане, построенный в 1932 году в стиле конструктивизма, жилого массива посёлок Первомайский, одним торцом вплотную примыкает к дому ул. Большая Филёвская, 10
№ 15 к. 2 — жилой четырёхэтажный дом I-образной формы в плане, построенный в 1931 году в стиле конструктивизма, жилого массива посёлок Первомайский
№ 17 к. 1 — жилой четырёхэтажный дом I-образной формы в плане, построенный в 1932 году в стиле конструктивизма, жилого массива посёлок Первомайский. На торце здания, выходящим на Новозаводскую улицу, под слоем краски скрыто панно 1930-х годов с изображением аэропланов и цитатой из речи И.В. Сталина
 № 27 — Дворец культуры имени Горбунова (1927—1939, архитектор Я. А. Корнфельд).
 № 27 — Спорткомплекс «Фили»
 № 27А — Институт Современного Искусства

Транспорт 
По улице проходят автобусы 69, 73, 116, 152, 178, 218, 366, 470, 653, 653к, с369.

Ближайшие станции метро 
  — расположена в самом начале улицы.
  — ближе к середине и концу улицы.

Примечания

Ссылки 
 
 - Общемосковский классификатор улиц Москвы (ОМК УМ).